John Friel ist der Name folgender Personen:

* John Friel (Politiker) (1889–1963), irischer Politiker
 John P. Friel (* 1964), US-amerikanischer Ichthyologe